EURACTIV est un réseau de médias européens (sociétés indépendantes) spécialisé dans la publication d'articles sur l'actualité européenne et sur les grandes questions européennes. Il regroupe une douzaine de rédactions en Europe.

EURACTIV.COM est le premier site du réseau, fondé par Christophe Leclercq en 1999. En 2007, EURACTIV.fr s'est lancé pour créer un contenu éditorial adapté aux lecteurs français.

EURACTIV publie des articles dans 12 langues pour faciliter .

Activités 
À Bruxelles, EURACTIV.com est un site d'information entièrement consacré aux affaires européennes, en se concentrant tout particulièrement sur les prises de position des « acteurs européens » visant à influencer les politiques européennes à un stade pré-législatif. Son contenu est disponible en quatorze langues.

En plus d'EURACTIV-France, huit autres sites spécialisés nationaux existent : Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, Bulgarie, République tchèque, Grèce, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Serbie et en Slovaquie.

Chaque site national reprend une partie du contenu du site EURACTIV.COM dans sa propre langue, en complément de sa couverture locale de l'actualité européenne. L'objectif est d'achever la « perspective bruxelloise » sur les affaires européennes en ajoutant un point de vue national et en adaptant le contenu aux besoins de l'opinion publique locale.

En , la société EURACTIV a lancé une plateforme de blogs dédiée aux affaires européennes appelée Blogactiv.

EURACTIV a aussi créé la Fondation EURACTIV PoliTech (Fondation d'utilité publique⁣⁣, ⁣fondée sous le droit belge, visant à  pour  » avec l'aide d'EURACTIV.com) (branche média d'EURACTIV).

Lobbying
Selon EURACTIV, cette fondation ne  et se veut .

Acrimed écrit au contraire que  où . Marie Menaut relève que .

Modèle économique 
Le contenu publié sur le site est accessible gratuitement, mais protégé par le droit d'auteur. 

Les revenus viennent de la vente de visibilité, via différents parraineurs (avec en 2015, une contribution de la fondation Bill-et-Melinda-Gates, de Sanofi et de Regeneron Pharmaceuticals) l'adhésion EurActor, et les revenus de la publicité, de projets européens, et de la syndication de contenu (laTribune.fr par exemple).

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  
  
 
 Page d'accueil principale d'EurActiv
  EurActiv
  EurActiv
  EurActiv
  BlogActiv
 Euractiv, les médias et les affaires européennes, sur les Dessous de Bruxelles

Entreprise Internet
Presse en ligne
Presse écrite en Europe
Politique en Europe
Pan-nationalisme